Stati Uniti d'America
 White Hall – città della Contea di Lowndes, Alabama
 White Hall – città della Contea di Jefferson, Arkansas
 White Hall – città della Contea di Greene, Illinois
 White Hall – città della Contea di Marion, Virginia Occidentale

Pagine correlate 
 Whitehall (disambigua)